Riofrío (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca
Riofrío (Ávila), een gemeente in de Spaanse provincie Ávila
Riofrío (Granada), een plaats in de Spaanse provincie Granada